Щасливська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Щасливська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Щасливська сільська рада — Запорізька область, Оріхівський район
 Щасливська сільська рада — Київська область, Бориспільський район
 Щасливська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Щасливська сільська рада — Миколаївська область, Доманівський район
 Щасливська сільська рада — Херсонська область, Олешківський район